Den Namen Teufelssee tragen in Deutschland:

 ein See im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, siehe Teufelssee (Grunewald)
 ein See im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, siehe Teufelssee (Berlin-Köpenick)
 der ehemalige Teufelssee im Berliner Spandauer Forst, Namensgeber für das heutige Naturschutzgebiet Teufelsbruch
 der Kleine Teufelssee in Verlängerung des Berliner Teufelsseekanals
 ein See bei Bad Freienwalde, siehe Teufelssee (Bad Freienwalde)
ein See in Bönningstedt, siehe Teufelssee (Bönningstedt)
 ein See nordöstlich von Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, siehe Teufelssee (Neuruppin)
 ein See bei Potsdam in der Gemeinde Nuthetal, Landkreis Potsdam-Mittelmark, siehe Teufelssee (Nuthetal)
 ein See zwischen Beelitz-Heilstätten und Seddin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, siehe Teufelssee (Seddiner See)
 ein See und Naturschutzgebiet bei Dammendorf im Naturpark Schlaubetal (Landkreis Oder-Spree), siehe Teufelssee (Landkreis Oder-Spree)
 ein See und Naturschutzgebiet bei Sperenberg, Landkreis Teltow-Fläming, siehe Teufelssee bei Sperenberg
 ein See bei Thelkow, Landkreis Rostock, siehe Naturschutzgebiet Teufelssee bei Thelkow
 ein See in der Gemeinde Uckerland zwischen Jagow und Lauenhagen Teufelssee (Uckerland)
 ein See im Hamburger Stadtteil Schnelsen, siehe Teufelssee (Hamburg)
 ein See westlich des Großen Alpsees in Immenstadt im Allgäu, siehe unter Großer Alpsee
 ein Naturschutzgebiet bei Wangen im Allgäu, siehe Teufelssee (Naturschutzgebiet)

Den Namen Teufelssee tragen außerhalb Deutschlands:
 ein See im Böhmerwald, siehe Teufelssee (Böhmerwald)
 ein See in der Hochschwabgruppe, Wildalpen, Steiermark
 ein Meeresgebiet zwischen der japanischen Hauptinsel Honshū und den Bonin-Inseln, siehe Teufelsmeer

Siehe auch:
 Teufelsee
 Teufelsloch